Тірідат — ім'я трьох парфянських царів. 
 Тірідат I (Аршак II) — другий цар Парфії 
 Тірідат II — узурпатор в 31-30 і 26-25 до н. е. 
 Тірідат III — цар Парфії в 35-36 

Трдат — вірменський варіант імені Тірідат. Також це ім'я носили наступні царі Великої Вірменії: 
 Трдат I
 Трдат II
 Трдат III